Die Campionato Sammarinese di Calcio 1994/95 war die zehnte Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Die nach einem aus Hin- und Rückrunde bestehenden Grunddurchgang besten vier Mannschaften sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem Meisterplayoff um den Titel.

Im Finale kam es zu einer Neuauflage des Endspiels der letzten Saison, und erneut gewann der SP Tre Fiori gegen den SP La Fiorita. Es war der dritte Titel in Folge und der vierte in der Vereinsgeschichte.

Grunddurchgang

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Die vier bestplatzierten Mannschaften des Grunddurchgangs sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem im Doppel-K.-o.-System ausgetragenen Turnier um den Meistertitel.

Hinweis: die Buchstaben A und B vor dem Mannschaftsnamen stehen für die Liga (A1 bzw. A2) und die Zahl dahinter für die Platzierung im Grunddurchgang.

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 13. Juni 2013

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95